Hinsch ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Hinsch (1955–2021), deutscher Versicherungsmanager, IHK-Funktionär und Unternehmensberater
 Ewaldt Hinsch (1613–1668), deutscher Komponist und Organist, siehe Ewaldt Hintz
 Ferdinand Hinsch (1818–1887), deutscher Weinhändler
 Heinrich Hinsch (1650–1712), deutscher Jurist und Librettist
 Joachim Hinsch (* 1945), deutsch-österreichischer Psychotherapeut
 Karl Hinsch (1880–1971), deutscher Kapitän zur See
 Kurt Hinsch (* 1920), deutscher Fußballspieler
 Walter Hinsch (1895–1968), deutscher Architekt
 Wilfried Hinsch (* 1956), deutscher Philosoph und Hochschullehrer

Hinsch (Syn. Euterkatarrh) ist in der Veterinärmedizin die Bezeichnung für eine Sekretionsstörung des Euters.

Siehe auch: 
 Line Hinsch, Museums- und Restaurantschiff in Bremerhaven
 Hintz